Сен-Сімо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 70 км на схід від Ам'єна, 39 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 236 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 615,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сімон на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сімон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сімон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Мапа муніципалітету Сен-Сімон на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сімон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена